Kole ima više značenja:
 Kole (Ankona)
 Kole (Areco)
 Kole (Askoli Pičeno)
 Kole (Benevento)
 Kole (Bergamo)
 Kole (Bolcano)
 Kole (Kazerta)
 Kole (Firenca)
 Kole (Frozinone)
 Kole (Izernija)
 Kole (L'Akvila)
 Kole (Luka)
 Kole (Mačerata)
 Kole (Peruđa)
 Kole (Pezaro i Urbino)
 Kole (Pistoja)
 Kole (Pordenone)
 Kole (Rijeti)
 Kole (Teramo)
 Kole (Terni)
 Kole (Vičenca)